Dearborn kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dearborn,

USA 

 Dearborn, Missouri, ort i Platte County, 
 Dearborn, Michigan, ort i Wayne County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar